Кубок Президента 1998 года () — 32-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1997/98 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 1997/98 «Бешикташ». Встреча состоялась 15 мая 1998 года на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1998 на сайте Турецкой футбольной федерации

1998
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бешикташ»
Турция
Спорт в Турции в 1998 году
Май 1998 года
События 15 мая
Спортивные соревнования в Анкаре